Шупени — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шупени — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Шупени — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.